En informatique théorique, co-NP est une classe de complexité

 dans le contexte des réseaux, CONP est un acronyme qui peut signifier :
 Connection Oriented Network Protocol
 Connected Name Identification Presentation
 Cisco Optical Network Planner
 Connection-Mode Network-Layer Protocol
 Connected Line identification Presentation (terme utilisé en téléphonie afin de décrire le fait que le nom de la personne appelée apparaît sur le téléphone de l'appelant - voir COLP)

Service téléphonique
Homonymie d'acronyme